

Cinema 
 Into the Light – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
 Into the Light – cortometraggio del 1913 diretto da George Nichols
 Into the Light – cortometraggio del 1916 diretto da Ethyle Batley
 Into the Light – film del 1920 diretto da Robert North Bradbury

Musica 
 Into the Light (Gloria Estefan)
 Into the Light (David Coverdale)
 Nuclear Blast All-Stars: Into the Light